Este anexo é uma lista de episódios da série de televisão Diário de Amigas do Disney Channel Israel, que estreou em 2014 no Disney Channel Brasil.

Temporadas

Episódios

1ª Temporada (2012)

2ª Temporada (2013)
A segunda temporada do Diário de Amigas começou a ser exibida a partir de 18 de agosto a 31 de outubro de 2013 em Disney Channel Israel. No Brasil, ainda não foi anunciado.

Diario de Amigas